Gran Contea – denominazione assunta dalla contea di Ariano entro il 1047
 Gran Contea – denominazionile assunta dalla contea di Sicilia nel 1071